Liquidambar kan syfta på:

 Liquidambar (växter), ett släkte tvåhjärtbladiga växter
 Liquidámbar, Mexiko, en ort i Mexiko
 Río Liquidámbar, ett vattendrag i Honduras